Конецкая может означать:
 Конецкая — деревня в Вытегорском районе Вологодской области, Алмозерское сельское поселение.
 Конецкая — деревня в Вытегорском районе Вологодской области, Анненское сельское поселение.

См. также 
 Конецкий